Кобі:

 Кобі — ім'я
  Кобі — село в Шелковському районі  Чечні (Росія);
  Кобі — назва селища міського типу Кобу в Азербайджані до 1960-х років;
 Кобі — село в Казбезькому муніципалітеті Грузії;
 Кобі — село в Хашурському муніципалітеті Грузії;
 Кобі — офіційний талісман Літніх олімпійських ігор в Барселоні в 1992 році.